Ферреоль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ферреоль, Андреа (род. 1947) — французская актриса театра и кино.
 Ферреоль, Марсель-Огюстен (более известен как Марсель Ашар; 1899—1974) — французский сценарист и драматург.
 Жоффруа II Ферреоль (ок. 1000—1042/1045) — граф Гатине и сеньор де Шато-Ландон с 1028/1030 года, родоначальник династии Гатине-Анжу.
 См. также 
 Ферреол